Les Canuts étaient des ouvriers tisserands de la soie.
 La révolte des Canuts est une insurrection sociale.
 La Maison des Canuts, un musée lyonnais retraçant l'histoire des canuts.
 La cervelle de canut est une spécialité fromagère lyonnaise.
 Radio Canut est une radio associative lyonnaise.
 Le boulevard des Canuts est une rue de Lyon située dans le 4 arrondissement.
 Canut est aussi la francisation du nom propre scandinave Knút ou Knud.

Hydrologie 

Le Canut est le nom de deux rivières de France, en Bretagne, toutes les deux affluents de la Vilaine :
 le Canut (Saint-Senoux) qui prend sa source à Plélan-le-Grand et passe par Saint-Senoux.
 le Canut de Renac, qui prend sa source à Pipriac.